Луис Баррос Боргоньо (; 26 марта 1858, Сантьяго, Чили — 26 июля 1943, там же) — чилийский политический и государственный деятель. Вице-президент Чили (1825). Исполняющий обязанности президента Чили (1 октября 1925 — 23 декабря 1925 года), , , , .

Биография 
В 1880 году в Чилийском университете получил диплом юриста. . С 1884 года работал в Верховном суде страны.

В 1911—1924 годах — декан факультета философии и гуманитарных наук Университета Чили.

Член, а позже лидер Либеральной партии Чили. Занимал ряд министерских постов: трижды служил министром войны и флота (1890, 1892 и 1895—1896), дважды — министр иностранных дел и культов (1894 и 1918), министр финансов (1901), министр внутренних дел (1925).

В 1920 году на президентских выборах в Чили был кандидатом от Национального союза (бывшего Либерального союза). Проиграл Артуро Алессандри, выигравшим выборы с небольшим перевесом голосов.

В 1925 году был назначен Вице-президентом Чили.

После того, как в сентябре 1924 года в Чили произошёл военный переворот и президент Алессандри был свергнут, к власти пришла военная хунта. Вице-президент Чили Баррос Боргоньо приступил к исполнению обязанностей президента Чили (1 октября 1925 — 23 декабря 1925 года). Передал полномочия Эмилиано Фигероа.

В 1936—1938 годах служил послом Чили в Аргентине.

После сосредоточился на научной и литературной деятельности. Был автором нескольких исторических исследований и прозаических произведений.

Избранные сочинения 
 Curso de historia general
 Historia de la Misión Muzi
 La Liga de las Naciones
 Los tratados de Bolivia
 Vida del Almirante Lynch
 Misión Barros Arana en La Plata
 La Cuestión del Pacífico y Las Nuevas Orientaciones de Bolivia (1922)
 El Jeneral José Manuel Borgoño. 1910.

Член Чилийской академии языка.

Примечания

Ссылки 
 Luis Barros Borgoño

Президенты Чили
Вице-президенты Чили
Политики Чили
Министры иностранных дел Чили
Министры внутренних дел Чили
Министры обороны Чили
Министры финансов Чили
Кандидаты в президенты Чили
Послы Чили в Аргентине
Члены Чилийской академии языка
Преподаватели Чилийского университета
Выпускники Чилийского университета